Сенат може да се отнася за държавна институция в различни страни:
 Сенат (Древен Рим)
 горна камара на парламента
 Сенат (Белгия)
 Сенат (Мексико)
 Сенат (Османска империя)
 Сенат (Русия)
 Сенат (Финландия)
 Сенат (Франция)
 Сенат на САЩ
 правителство на град държава във Федерална република Германия